Joseph Symons – amerykański duchowny
 Julian Symons –  brytyjski pisarz
 Kit Symons – walijski piłkarz